Teufelhof heißen:
 Teufelhof (St. Pölten), Katastralgemeinde der  Stadt St. Pölten, Niederösterreich 
 Teufelhof Basel, Kulturhaus, Restaurant und Hotel in der Stadt Basel